The Contractor (2007), een actiefilm van Josef Rusnak
The Contractor (2013), een misdaadfilm van Sean Olson
The Contractor (2022), een actiefilm van Tarik Saleh